Guacira Lopes Louro é doutora em educação e professora titular aposentada do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Vida profissional
Graduada em História (1969) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ingressou pouco depois como professora concursada na Faculdade de Educação desta mesma universidade, onde fez o mestrado em Educação (1976). Doutorou-se em Educação na UNICAMP (1986) retornando à Faculdade de Educação da UFRGS, atuando, então, como professora da graduação e da Pós-graduação daquela instituição. Em 1990, junto com um grupo de estudantes do pós-graduação, fundou o GEERGE (Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero), coordenando este grupo de pesquisa até 2000. A coordenação do GEERGE passou, a seguir, a ser exercida pela Profª Drª Dagmar Meyer (2001-2004), Profª Drª Jane Felipe ( 2005-2008), Profª Drª Rosângela Soares (2009-2012) e mais recentemente pelo Prof. Dr.Fernando Seffner (2013-atual), todos seus ex-orientandos de doutorado. Em 2012 Guacira Louro recebeu o prêmio Paulo Freire, concedido durante a 35ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), que ocorreu em Porto de Galinhas-PE. Tem no currículo diversos livros publicados, assim como artigos e capítulos que em sua maioria tratam de questões de gênero, sexualidade e Estudos Queer, quase sempre pensados pelo campo da Educação[2], muito embora suas ideias tenham influenciado diversos campos do conhecimento.

Publicações
 Flor de açafrão. Takes, cuts, close-ups. Autêntica Editora, 2017. 
Um corpo estranho: Ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Autêntica Editora, 2004
 Currículo, género e educação. Porto Editora, 2001.
Gênero, sexualidade e educação. Uma perspectiva pós-estruturalista. Editora Vozes, 1997.
 Prendas e Antiprendas. Uma escola de Mulheres. Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1987
O corpo educado. Pedagogias da Sexualidade. Autêntica Editora, 2010
Segredos e Mentiras no currículo. Sexualidade e gênero nas práticas escolares. In Luiz H. Silva (org.), A escola cidadã no contexto da globalização, Vozes, 1998
 Mulheres na sala de aula. In Mary del Priore (org), História das mulheres no Brasil, Editora Contexto, 1997

Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul